Le Volksraad est une forme de représentation politique ; le terme d'origine néerlandaise signifie « conseil du peuple ». Il peut désigner :
 Volksraad (Indes néerlandaises) : conseil du peuple de la colonie des Indes orientales néerlandaises ;
 Volksraad (Afrique du Sud) : conseil du peuple d'Afrique du Sud de 1910 à 1994 ;
 Volksraad (Transvaal) : institution de la République sud-africaine du Transvaal ; 
 Volksraad (État libre d'Orange) : institution qui exista dans l'État libre d'Orange jusqu'en 1902 ;
 Volksraad (Nouvelle-Guinée néerlandaise), organe consultatif de la colonie de Nouvelle-Guinée néerlandaise de 1949 à 1969.

Homonymie